Кубок Боснії і Герцеговини з футболу 2001–2002 — 8-й розіграш кубкового футбольного турніру в Боснії і Герцеговині. Володарем кубку втретє стало Сараєво.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 листопада/2 грудня 2001

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/27 лютого 2002

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/20 березня 2002

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/30 квітня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Боснії і Герцеговини на rsssf  

2001—2002
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина